Reitz ist der Familienname folgender Personen: 

 August Reitz (1885–1969), deutscher Gewerkschafter
 Axel Reitz (* 1983), deutscher politischer Aktivist
 Bettina Reitz (* 1962), deutsche Medienmanagerin, Filmproduzentin und Fernsehredakteurin
 Calie Reitz (1927–2016), südafrikanischer Ringer 
 Catherine Barclay-Reitz (* 1973), australische Tennisspielerin

 Christiane Reitz (* 1953), deutsche Altphilologin
 Christopher Reitz (* 1973), deutscher Hockeyspieler
 Colin Reitz (* 1960), britischer Hindernisläufer
 Dirk Reitz (* 1966), deutscher Historiker
 Don Reitz (1929–2014), US-amerikanischer Keramikkünstler
 Edgar Reitz (* 1932), deutscher Filmregisseur, Autor und Produzent
 Elizabeth Reitz (* 1950), US-amerikanische Anthropologin
 Erik Reitz (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Francis William Reitz (1844–1934), südafrikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Franz Reitz (1929–2011), deutscher Radrennfahrer
 Friedrich Wolfgang Reitz (1733–1790), deutscher Philologe und Altertumswissenschaftler, siehe Friedrich Wolfgang Reiz
 Gijs Bosch Reitz (1860–1938), niederländischer Maler
 Günter Reitz (1911–1994), deutscher Volkskundler
 Hans Walter Reitz (1888–1955), deutscher Architekt
 Heinrich Reitz (18??–19??), deutscher Rugbyspieler
 Heribert Reitz (1930–2018), deutscher Politiker (SPD)
 Hildegard Reitz (1930–2019), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Inge Reitz-Sbresny (1927–2011), deutsche Schriftstellerin

 Ken Reitz (* 1951), US-amerikanischer Baseballspieler
 Konstantin Reitz (1817–1853), deutscher Afrikaforscher und Diplomat
 Leopold Reitz (1889–1972), deutscher Lehrer und Schriftsteller

 Manfred Reitz (* 1944), deutscher Biologe und Publizist
 Minca Bosch Reitz (1870–1950), niederländische Bildhauerin und Autorin
 Marcelo Reitz (* 1963), brasilianischer Segler 
 Nadine Reitz (* 1976), deutsche Illustratorin, Grafikerin und Autorin
 Olaf Reitz (* 1969), deutscher Schauspieler, Regisseur und Sprecher
 Otto Reitz (1899–1983), deutscher Motorradkonstrukteur
 Raulino Reitz (1919–1990), brasilianischer Priester, Botaniker und Historiker
 Robert Reitz (1884–1951), Schweizer Violinist und Hochschullehrer
 Rocco Reitz (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Siegfried Reitz (1910–1999), deutscher Architekt
 Tobias Reitz (* 1979), deutscher Liedtexter
 Ulrich Reitz (* 1960), deutscher Journalist
 Wilhelm Reitz (1904–1980), deutscher Politiker (SPD)

Reitz ist der Name folgender Orte:
 Reitz (Südafrika), Verwaltungssitz der Gemeinde Nketoana, Südafrika
 Reitz, deutscher Name von Redzikowo, Ort in der Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch:
 Raitz
 Reiz (Begriffsklärung)